Sunshine on Leith kan syfta på:

 Sunshine on Leith (sång) – låt av The Proclaimers från 1988
 Sunshine on Leith (musikalbum) – ett musikalbum från 1988 av The Proclaimers
 Sunshine on Leith – signaturmelodi för stadsdelen Leith i Edinburgh, se The Proclaimers
 Sunshine on Leith (musikal) – musikal från 2007 med The Proclaimers låtar
 Sunshine on Leith (film) – musikalfilm från 2013 med The Proclaimers låtar